Pieter van den Bosch (schilder) (ca. 1612–ca. 1673), een Nederlands schilder
 Pieter Van den Bosch (voetballer) (1927–2009), een Belgisch voetballer
 Pieter van den Bosch (predikant) (1732–1787), een Nederlands predikant